Безбородько () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Безбородько, Андрей Яковлевич (1711—1780) — генеральный писарь Войска Запорожского.
 Безбородько, Денис Олегович (род. 1994) — украинский футболист.
 Безбородько, Николай Иванович (1883—1942) — советский украинский геолог, минералог, петрограф, доктор наук (1935), профессор.
 Безбородько, Михаил Дмитриевич (1917—2018) — советский и российский учёный в области пожарной безопасности, доктор технических наук, профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, заслуженный деятель науки РФ.

См. также 
 Безбородко
 Безбородьков
 Голобородько